Nivell de pressió sonora (de les sigles en anglès Sound Pressure Level), mesura de la intensitat sonora
 Lliga escocesa de futbol (del nom en anglès Scottish Premier League), màxima competició del futbol d'Escòcia
 Federació Finlandesa de Futbol (del nom en finès Suomen Palloliitto), organisme rector del futbol a Finlàndia
 Sun Public License, llicència de programari de codi obert